IOP steht für:
 Inanimate Objects Party, US-amerikanische Spaßpartei des Rensselaer Polytechnic Institute
 Inastars Observatory Potsdam, eine Privatsternwarte (Sternwartencode B15)
 Independent Olympic Participants, siehe Unabhängige Olympiateilnehmer, als olympisches Länderkürzel
 Input-Output Processor, siehe I/O-Prozessor, ein spezialisierter Computerbaustein
 Institut océanographique de Paris, französisches Institut, das das Ozeanographische Museum Monaco betreibt
 Institute of Physics, der wichtigste britische Berufsverband für Physiker
 IOP Publishing, akademischer Verlag des Institute of Physics
 International Organisation of Palaeobotany, internationale Organisation für Paläobotanik und Palynologie
 Intraocular pressure, die englische Abkürzung für das Maß des Augeninnendrucks
 Ioma Airport (IATA-Code), Flughafen von Ioma, Oro Province, Papua-Neuguinea

IoP steht für:
 ISDN over IP, ein Kommunikationsprotokoll für Internet-Telefonie

Abkürzung